Kammertöns ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Kammertöns (1941–2020), deutsche Politik- und Sozialwissenschaftlerin
 Christoph Kammertöns (* 1966), deutscher Musikwissenschaftler und Pädagoge